Uglow ist Familienname folgender Personen:

 Euan Uglow (1932–2000), britischer Maler
 Fjodor Grigorjewitsch Uglow (1904–2008), sowjetisch-russischer Mediziner, Chirurg und Verfechter der Prohibition
 George Uglow Pope (1820–1908), britischer Missionar und Tamil-Forscher
 Jenny Uglow (* 1947), britische Biografin